АФК Леопардс (AFC Leopards Sports Club) — футбольный клуб Кении, основанный в 1964 году. Базируется в городе Найроби.

История 
1960-е: хорошее начало

С 1960-х или даже раньше; Идея и формирование различных команд Abaluya для пригласительных матчей стали предшественниками того, что в конечном итоге стало Abaluhya United. Газета East African Standard Newspaer опубликовала отчет о рождении клуба под названием Abaluhya Football Club, который возник в результате слияния фк Марама (Marama), Самия Юнайтед (Samia United) и Баньоре (Bunyore); все клубы из Найроби, входившие в 1-й дивизион Национальной футбольной лиги Кении. Процесс объединения также включал клубы более низкого дивизиона, такие как Киса, Тирики, Братство Букусу, Бусамия, Лурамби, Буцоцо, Бушибунго и Эшироца, таким образом создавая свою базу и учреждения, которые сделают его успешным в будущем. Об этом сообщалось в газете 12 марта 1964 г., что стало нашим официальным днем ​​рождения.[5]

1970-е и 80-е годы: здание наследия и золотая эра

Это был период устойчивой работы клуба, который привел клуб к большей известности и проложил путь к будущей славной эре. Это включало беспроигрышную победу в Кенийской национальной футбольной лиге и, в процессе, становление первым кенийским клубом, добившимся этого.

Бизнес как обычно, поскольку Leopards ознаменовали 80-е годы тем, что принесли в Логово больше серебра, что ознаменовало беспрецедентный период доминирования в основном на внутренней и региональной арене.

1990-е и 2000-е: небольшой успех и упадок

В 90-х достижения стали реже, хотя в целом команда продолжала выигрывать некоторые чемпионаты, поэтому никогда не страдала от значительной титульной засухи.

Начало мрачных кампаний на следующие 10 лет, включая вылет из высшего эшелона. Однако сильный командный дух клуба, цели его основателей, его относительно стабильная база поддержки; обеспечил омоложение клуба.

Достижения клуба 
Внутренние
 Премьер лига Кении (12)
 1966, 1967, 1970, 1973, 1980, 1981, 1982, 1986, 1988, 1989, 1992, 1998.
 Кубок Кении (7)
 1967, 1968, 1985, 1991, 1994, 2001, 2009.
 Клубный Кубок КЕСАФА (5)
 1979, 1982, 1983, 1984, 1997.
Международные
 Африканский кубок Чемпионов
 Четвертьфинал 1974, 1990
 Кубок КАФ
 Четвертьфинал 1994, 1997
 Кубок обладателей кубков КАФ
 Полуфинал 1985
 Четвертьфинал 1988

Ссылки 
 официальный сайт клуба
 сайт статистики выступления клуба

Футбольные клубы Кении
Спорт в Найроби